Nostrand Avenue (Eastern Parkway Line), een station van de metro van New York aan de Eastern Parkway Line
 Nostrand Avenue (Fulton Street Line), een station van de metro van New York aan de Fulton Street Line in Brooklyn